Panlong (chin. 蟠龙 oder 盘龙) kann bezeichnen: 

 „Der sich windende Drache“ in der chinesischen Kunst, siehe Long (Mythologie)
 Panlongcheng, archäologischer Fundplatz in Hubei

Panlong ist der Name folgender Orte:

 Panlong, Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Kunming, Yunnan
 Großgemeinden: 
 Panlong (Baota), Yan’an, Shaanxi
 Panlong (Jintai), Baoji, Shaanxi
 Panlong (Lezhi), Ziyang, Sichuan
 Panlong (Liangping), Chongqing
 Panlong (Lizhou), Guangyuan, Sichuan
 Panlong (Luojiang), Deyang, Sichuan
 Panlong (Nanbu), Nanchong, Sichuan
 Panlong (Rongchang), Chongqing
 Panlong (Shuicheng), Liupanshui, Guizhou
 Panlong (Wuxiang), Changzhi, Shanxi
 Panlong (Zhanggong), Ganzhou, Jiangxi
 Gemeinden:
 Panlong (Chenggu), Hanzhong, Shaanxi
 Panlong (Hancheng), Weinan, Shaanxi
 Panlong (Jiang’an), Yibin, Sichuan
 Nationalitätengemeinden:
 Panlong (Yanshan), Wenshan, Yunnan
 Straßenviertel:
 Panlong (Yunyang), Chongqing
 Panlong (Queshan), Zhumadian, Henan

Panlong bzw. Panlong Jiang ist der Name folgender Flüsse:
 Panlong Jiang (Kunming), Zufluss des Dian-Sees in Kunming
 Sông Lô (vietnamesischer Name), Nebenfluss des Roten Flusses

Siehe auch:
 Panglong (auch Panlong oder Pan Lon), mehrere Orte im Shan-Staat in Myanmar